Walter Schlee ist der Name folgender Personen:

*Walter Schlee (Drehbuchautor) (1894–1964), deutscher Drehbuchautor
Walter Schlee (Politiker) (1915–2013), deutscher Politiker (NDPD)